Йоннамский университет — университет в городе Кёнсан, Корея
 Йоннамский университет (станция метро) — станция линии 2 метрополитена Тэгу